Campillo de Aranda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Aranda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Campillo de Aranda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar